«Лепрекон 3: Приключения в Лас-Вегасе» () — американский комедийный фильм ужасов 1995 года режиссёра Брайана Тренчарда-Смита, продолжение фильма 1994 года «Лепрекон 2: Одна свадьба и много похорон» и третий в сериале о злобном Лепреконе. Фильм вышел сразу на видео.

Сюжет 
Сильно побитый мужчина без руки, одного глаза и к тому же хромающий приносит в ломбард статую Лепрекона с медальоном на шее с целью заложить это имущество и получить денег. Также мужчина сообщает о том, что медальон со статуи ни в коем случае снимать не надо. Однако владелец ломбарда мужчину не послушал и в скором времени для того, чтобы рассмотреть медальон получше, снял его. В результате этого Лепрекон ожил.

В это время через Лас-Вегас в Лос-Анджелес едет на автомобиле парень по имени Скотт. При себе он имеет чек на 23 тысячи долларов, данный ему родителями в целях оплаты обучения и проживания. Однако заинтересованный огнями Лас-Вегаса Скотт случайно сталкивается с девушкой-красавицей Тамми, которая показывает в одном из развлекательных казино простенькие фокусы. Не сдержав любопытства, Скотт попадает в это казино и, забыв про свою учёбу, спускает все деньги в азартных играх.

Оставшийся без цента в кармане Скотт направляется в ломбард с целью заложить подаренные ему дедушкой часы. В ломбарде Скотт обнаруживает труп владельца, а на мониторе компьютера читает информацию о Лепреконах, из которой выясняется, что стоит лишь загадать желание и пожелать денег, последние непременно появятся. Парень решительно направляется обратно в казино, куда попутно направился и сам Лепрекон.

В ролях 
 Уорик Дэвис — Лепрекон
 Джон Гэйтинс — Скотт МакКой
 Ли Армстронг — Тамми Ларсен
 Джон ДэМита — Фазио Великий
 Кэролайн Уильямс — Лоретта
 Марчело Туберт — Гупта
 Майкл Кэллан — Митч
 Том Дуган — Артур
 Ли-Эйлин Бэйкер — официантка
 Линда Шэй — медсестра
 Ричард Шейн — Счастливчик
 Йен Грегори — доктор
 Роджер Хьюлетт — Тони
 Терри Ли Крисп — двойник Элвиса Пресли
 Сьюзан Скиннер — туристка
 Хэйди Стэйли — девушка из фантазии

Ссылки 
 

Лепрекон (серия фильмов)
Фильмы ужасов 1995 года
Кинокомедии США
Кинокомедии 1995 года
Фильмы ужасов, выпущенные сразу на видеоносителях
Фильмы Брайана Тренчарда-Смита
Фильмы США 1995 года
Молодёжные фильмы